Kuoppasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuoppasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Kuoppasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Kuoppasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Kuoppasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Kuoppasaari (ö i Södra Karelen, Imatra), 
 Kuoppasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Kuoppasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,95, long 29,98), 
 Kuoppasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,20, long 29,69), 

Robotskapade Finlandförgreningar